Arlington Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arlington Heights (Connecticut), im New Haven County
 Arlington Heights (Florida), im Hillsborough County
 Arlington Heights (Illinois)
 Arlington Heights (Kalifornien), im Los Angeles County
 Arlington Heights (Massachusetts), im Middlesex County
 Arlington Heights (Hamilton County, Ohio)
 Arlington Heights (Trumbull County, Ohio)
 Arlington Heights (Washington County, Ohio)
 Arlington Heights (Pennsylvania), im Monroe County
 Arlington Heights (Harris County, Texas)
 Arlington Heights (Nueces County, Texas)
 Arlington Heights (Utah), im Weber County
 Arlington Heights (Virginia), im Arlington County
 Arlington Heights (Washington), im Snohomish County
 Arlington Heights North, im Hillsborough County, Florida
 Arlington Heights West, im Hillsborough County, Florida